Черняк Сергій Володимирович — український диригент.
 Черняк Сергій Володимирович — український футболіст та тренер.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок